Marjan Šarec (1977-), homme politique et acteur slovène.
 Veronika Šarec (1968-), ancienne skieuse alpine yougoslave puis slovène.

Homonymie de patronyme slovène